Blythe (joguina), nina creada el 1972
 Blythe (Califòrnia), població a l'estat de Califòrnia (EUA)
 Blythe (Geòrgia), població a l'estat de Geòrgia (EUA)
 East Blythe, concentració de població a l'estat de Califòrnia (EUA)
 Blythe Danner (Filadèlfia, Pennsilvània, 1943), actriu estatunidenca
 Adam Blythe (Sheffield, 1989), ciclista anglès